Oost-Afrikaanse Gemeenschap, een intergouvernementele organisatie in Afrika
 Official Airline Guide, een wereldwijde provider van reisgegevens uit het Verenigd Koninkrijk
 Overly Attached Girlfriend, een internetmeme uit 2012
 Ottawa Art Gallery, een kunstmuseum in Ottawa, Canada